Tonk (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Tonk (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Tonk